Ofenauertunnel respektive Ofenauer Tunnel heißen: 

 Ofenauertunnel (Autobahn), ein Tunnel der Tauern Autobahn beim Pass Lueg, Land Salzburg
 Ofenauer Tunnel (Eisenbahn), ein Tunnel ebenda der Kaiserin-Elisabeth-Bahn von 1879, heute Salzburg-Tiroler-Bahn